Рассветовский сельский совет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии и России:

Белоруссия 
 Рассветовский сельсовет — в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Рассветовский сельсовет — в Романовском районе Алтайского края.
 Рассветовский сельсовет — в Белебеевском районе Республики Башкортостан.
 Рассветовский сельсовет — в Давлекановском районе Республики Башкортостан.
 Рассветовский сельсовет — Бирилюсский район, Красноярский край